Geografia:
 Heiligenberg – gmina w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Heiligenberg – gmina we Francji, w departamencie Bas-Rhin
 Heiligenberg – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie,

Osoby:
 Walter Heiligenberg – niemiecki biolog

Inne:
 Heiligenberg – góra  
 Heiligenberg – hrabstwo
 Heiligenberg – zamek